Preference může být:

 Preference – v obecném a vědeckém významu

jiné 

 Preference veřejné hromadné dopravy – v dopravě
 Preference (ekonomie) – v ekonomii
 Volební preference – v politice